Umlauft ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Umlauft (1883–1960), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Jan Umlauft (* 1987), deutscher Volleyball-Nationalspieler
 Johann von Umlauft (1807–1889), österreichischer Journalist, Kritiker und Gemeinderat
 Paul Umlauft (1853–1934), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Umlauf